Клаусура 2015 () — вторая половина 72-го профессионального чемпионата Мексики по футболу (сезона 2014/15) с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Календарь

Лигилья

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
 Чемпионат Мексики 2014/2015 на rsssf.com 

2015
Мексика
Спорт в Мексике в 2015 году